Стопира:

 Стопира, Янник — французский футболист
 Стопира — кабо-вердианский футболист, настоящее имя Янник душ Сантуш Тавариш